Caumont (Aisne)
 Caumont (Ariège)
 Caumont (Eure)
 Caumont (Gers)
 Caumont (Gironde)
 Caumont (Pas-de-Calais)
 Caumont (Tarn-et-Garonne)
ook:
Caumont-l'Éventé,  Calvados 
Caumont-sur-Durance, Vaucluse
Caumont-sur-Garonne,  Lot-et-Garonne
Caumont-sur-Orne,  Calvados 

de Caumont kan verwijzen naar de volgende personen:
 Adellijk Huis de Caumont, aanvankelijk heren van Caumont-sur-Garonne, later hertogen van La Force (Dordogne)
 Louis Joseph Nompar de Caumont (1768-1838), 8e hertog van La Force
 Arcisse de Caumont (1801-1873), Frans kunsthistoricus
 Eric de Caumont (1957), Frans advocaat
 François de Caumont (1768-1848), Frans kunstschilder
 Jean de Caumont (eind 16e eeuw – 1659), glazenier van de stad Leuven
 Robert de Caumont (1930-2017), Frans politicus